В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1163 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1163 году

Январь 
 14 января — Ласло II — первый герцог Боснии (1137—1159), король Венгрии (1162—1163)
 24 января или 25 января — Агнесса фон Бабенберг — княгиня-консорт Польши и первая графиня-консорт Силезии (1138—1146), жена Владислава II Изгнанника
 Тьерри II — граф Монбельяра (1106—1163)

Февраль 
 1 февраля —  — епископ Сен-Мало (1146—1163), святой римско-католической церкви.
 7 февраля —  — епископ Байё (1142—1163), лорд-канцлер Англии (1139—1140)

Август 
 13 августа — Герольд Ольденбургский — последний епископ Ольденбурга (1155—1160), первый епископ Любека (1160—1163)

Сентябрь 
 29 сентября — Сигурд Сигурдсон — повстанческий антикороль Норвегии (1162—1163). Убит в междоусобной войне.

Декабрь 
 26 декабря —  князь-епископ Шпейера (1161—1163)
 29 декабря — Этьен де Бар — епископ Меца (1120—1163), Кардинал-дьякон Санта-Мария-ин-Космедин (1120—1163)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Абд аль-Мумин — основатель династии и первый султан Альмохадов (1146—1163).
 Грегорио делла Субарра — итальянский кардинал, Декан Коллегии кардиналов (1159—1163)
 Константин II (юдекс Кальяри) — юдекс юдиката Кальяри (1129—1163)
 Констанция — княгиня Антиохии (1137—1163). Умерла после изгнания.
 Пьер — виконт Марсана (ок. 1103—1163), граф Бигорра (1129—1163)
 Оже де Бальбэн — великий магистр ордена Госпитальеров (1160—1163)
  — аббат монастыря в Фитеро, основатель Ордена Калатравы, святой римско-католической церкви .
 Феодор — Митрополит Киевский и всея Руси (1161—1163)
  — последний султан Хаммадидов (1121—1152)

См. также 

 Список умерших в 1162 году
 Список умерших в 1164 году

1163